Branković – casata che governò la Serbia dal 1427 al 1459
 Đurađ Branković – sovrano serbo
 Lazar II Branković – despota serbo
 Maria Branković (1416-1487) – principessa serba
 Maria Branković (1466-1495) – marchesa consorte del Monferrato
 Stefan III Branković – sovrano serbo
 Tadeja Brankovič – ex biatleta slovena